Йон Олав Эйнемо (; род. 10 декабря 1975) — норвежский боец смешанных единоборств. Имеет чёрный пояс по БЖЖ. Также является единственным человеком, победившим многократного чемпиона ADCC Роджера Грейси.

Достижения

ADCC career 

2007 Superfight – Lost against Roger Gracie
2005 88–98 kg weight class – Quarter Finals – Won against Vitor Vianna
2003 88–98 kg weight class – Final – Won against Alexandre Ferreira
2003 88–98 kg weight class – Won against Roger Gracie
2001 88–98 kg weight class – Quarter Finals – Won against Rolles Gracie
2001 Under 99 kg weight classs - Semi-Finals - Lost against Ricardo Arona

MMA career 

 Ultimate Fighting Championship
 Fight of the Night (One time)

Статистика боёв в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|6-3
| Майк Руссоу
|Решение
|UFC on Fox: Evans vs. Davis
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чикаго, США
|
|-
|Поражение
|align=center|6-2
| Дейв Херман
|ТКО (колено и удары)
|UFC 131
|
|align=center|2
|align=center|3:19
|Ванкувер, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Джеймс Томпсон
|Сдача (рычаг на руку)
|2H2H: Pride & Honor
|
|align=center|1
|align=center|4:18
|Роттердам, Нидерланды
|
|-
|Поражение
|align=center|5-1
| Фабрисиу Вердум
|Решение
|Pride 31
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Миндаугас Куликаускас
|Сдача (рычаг на руку)
|Shooto
|
|align=center|1
|align=center|0:47
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Эверт Фьеет
|Сдача (удары)
|Shooto
|
|align=center|1
|align=center|1:54
|Турку, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Олаф ин 'т Вельд
|Сдача (удары)
|Shooto
|
|align=center|1
|align=center|1:07
|Девентер, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Эркка Сальстрём
|ТКО (удары)
|FinnFight
|
|align=center|1
|align=center|2:22
|Турку, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Ян Ярвенсиву
|Сдача (рычаг на руку)
|Focus Fight Night 4
|
|align=center|1
|align=center|4:20
|Хямеэнлинна, Финляндия
|
|-
|}

Бойцы смешанных единоборств Норвегии